Schoy peut faire référence à : 
 Auguste Schoy (1838-1885), architecte belge.
 Karl Schoy (1877-1925), mathématicien et historien des sciences allemand.